Сахарная Головка — название нескольких географических объектов.
 Сахарная Головка — небольшой холм на восточных склонах горы Чатыр-Даг, в Крыму.
 Сахарная Головка — невысокая безлесная возвышенность, увенчанная скалой в виде усеченного конуса, в городе Судак, в Крыму.
 Сахарная Головка — бывший посёлок в Ольском районе Магаданской области.
 Сахарная Головка — река в Магаданской области, правый приток реки Магаданка.
 Сахарная Головка — посёлок в Балаклавском районе Севастополя.

См. также 
 Сахарная голова (значения)